Вале́рий Горбачёв:
 Горбачёв, Валерий Григорьевич — советский писатель и художник.
 Горбачёв, Валерий Юрьевич (род. 1961) — русский поэт, композитор и автор-исполнитель песен.